Le tournoi de tennis de Suède 2011 est un tournoi de tennis sur terre battue se déroulant du 11 au 17 juillet .

Faits marquants 
Robin Söderling remporte son  et dernier titre de sa carrière face à l'Espagnol David Ferrer. Après cela, il sera contraint d'arrêter de saison à la suite d'une contraction à la mononucléose, ce qui contribuera à la fin définitive de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2011
Sport en Suède en 2011
Tennis en juillet 2011